Rhipsideigma raffrayi — вид жесткокрылых из семейства лакомки. Единственный из ныне существующих (не вымерших) видов рода Rhipsideigma, для которого описана и изучена личинка . О других подробностях жизненного цикла, питании и тому подобном данные отсутствуют.

Эндемики Мадагаскара. Относительно крупные жуки, длина может составлять 15-20 мм, а ширина тела — до 6 мм.

Примечания

Ссылки 
 Rhipsideigma

Лакомки
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1884 году